Во́ргашор — многозначный топоним:

Населённый пункт 
 Воргашор — посёлок городского типа в городском округе Воркута Республики Коми.

Реки в России

Бассейн Оби 
 Воргашор (приток Харбея) — река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Воргашор (приток Большой Ходыты) — река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Воргашор (приток Грубею) — река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО.

Бассейн Печоры 
 Воргашор (приток Куи) — река в Республике Коми/Ненецком АО.
 Воргашор (приток Янэйтывиса) — река в городском округе Воркута Республики Коми.

См. также 
 Верхний Воргашор — река в Республике Коми/Ненецком АО, приток Шапкиной
 Нижний Воргашор — река в Ненецком АО, приток Вонды.
 Южный Воргашор — река в Ханты-Мансийском АО.
 Ворга-Шор